Carlotto ist der Familienname folgender Personen:
 Enriqueta Estela Barnes de Carlotto (* 1930), argentinische Menschenrechtsaktivistin
 Massimo Carlotto (* 1956), italienischer Autor

Carlotto ist der Künstlername folgender Personen:
 Johann Carl Loth (1632–1698), deutscher Maler

Siehe auch:
 Carl Otto